Red libre se relaciona con los siguientes artículos existentes en Wikipedia:

RedLibre: Comunidad de personas interesadas en el desarrollo y/o disfrute de redes de telecomunicaciones libres.
Red libre de escala, tipo específico de red compleja.
Redes libres: Término utilizado para designar las redes de telecomunicaciones libres, abiertas y neutrales.

Conocimiento libre